Famille de Vitré, lignée des Robert-André
 Famille de Vitré, lignée des Goranton-Hervé

Homonymie dynastique
Homonymie historique